Довголіська сільська рада — назва окремих адміністративно-територіальних та самоврядних утворень.

 Довголіська сільська рада — сільська рада у Білорусі, Гомельська область, Гомельський район
 Довголіська сільська рада — колишня сільська рада, УРСР, Житомирська область, Народицький район